Joeribej (Jamal), een rivier op het Russische Jamal-schiereiland
Joeribej (Gyda), een rivier op het Russische Gyda-schiereiland
Joeribej (plaats), een plaats aan de laatste rivier